Mars Atmosphere and Volatile Evolution – sonda kosmiczna NASA i sztuczny satelita Marsa
 Apache Maven – narzędzie automatyzujące budowę oprogramowania